Такмичење у одбојци за мушкарце је на Олимпијским играма одржано од 7. до 21. августа, у једној хали, капацитета 11.800.

Репрезенције 12 земаља су биле подељене у две групе са по шест екипа. Прве четири екипе из обе групе су избориле пласман у четвртфинале. Није било разигравања за пласман од 9. до 12. места, тако да су петопласиране екипе делиле 9, а шестопласиране 11. место.

Домаћин

Квалификације

Жреб 
Тимови су разврстани у две групе, по серпентина систему, сходно рејтингу на ФИВБ листи из октобра 2015, приказаном у заградама поред имена репрезентација.

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Финалне утакмице

Коначни пласман

Награде 
 Најкориснији играч
  Серхио Сантош
 Најбољи техничар
  Бруно Резенде
 Најбољи коректор
  Валас де Соуза
 Најбољи блокер
  Артем Волвич
  Емануеле Бирарели
 Најбољи примачи
  Арон Расел
  Рикардо Лукарели
 Најбољи либеро
  Серхио Сантош

Спољашње везе 
 Званични вебсајт
 Коначни пласман
 Резултати на Todor66.com

Спортови на Летњим олимпијским играма 2016.
Одбојка на Летњим олимпијским играма 2016.